PUJ steht für:
 Public Utility Jeepney,, siehe Jeepney
 Flughafen Punta Cana (IATA-Code), Verkehrsflughafen in der Dominikanischen Republik

puj steht für:
 Punan Tubu (ISO-639-3-Code), eine der Nord-Sarawak-Sprachen in Kalimantan Timur, Borneo, Indonesien

Abkürzung